Александр Ржевский:
 Ржевский, Александр Ильич (1726—1809) — предводитель дворянства Орловской губернии.
 Ржевский, Александр Тимофеевич (ок. 1680 — после 1754) — президент Вотчинной коллегии, генерал-майор.